Kvalspelet till Afrikanska mästerskapet i fotboll 2017 hade 51 nationer som kämpade om 23 platser till mästerskapet , där värdlandet  var direktkvalificerat. Lagen delades in i tolv kvalgrupper med vardera fyra lag. Värdlandet Gabon fanns med i Grupp I men resultaten räknades aldrig med i kvalspelet, utan ses som vänskapsmatcher.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Grupp M

Ranking av grupptvåor

Endast grupper med fyra lag beaktas för denna rankingen. Därför är inte Grupp I eller Grupp G med.

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida

Referenser

 
Kvalspel